Виберсвилле́р () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Альбестроф.

Географическое положение 

Виберсвиллер расположен в 65 км к востоку от Меца на границе департаментов Мозель и Нижний Рейн. Соседние коммуны: Виттерсбур и Онскирш на севере, Альтвиллер на востоке, Мюнстер на западе, Живрикур на северо-западе.

Коммуна стоит на реке Ла-Роз и окружена лесными массивами и сельскими угодьями.

История 
 Бывшая деревня сеньората де Фенетранж-Шваналь.
 Была разрушена во время Тридцатилетней войны.

Демография 						
По переписи 2007 года в коммуне проживало 447 человек.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской эпохи.
 Церковь Сент-Барб 1880 года.

Известные уроженцы 
 Шарль Вагнер (1852—1916) — французский либеральный пастор.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики